Бригитте Альбрехт-Лоретан (, род. 6 октября 1970 года в Лаксе, Вале, Швейцария) — швейцарская лыжница, призёрка Олимпийских игр. Универсал, с одинаковым успехом выступала и в спринте и в дистанционных гонках.

В Кубке мира Альбрехт-Лоретан дебютировала в 1991 году, тогда же впервые попала в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего имеет 14 попаданий в десятку лучших на этапах Кубка мира, все в личных соревнованиях. Лучшим достижением Альбрехт-Лоретан в общем итоговом зачёте Кубка мира является 12-е место в сезоне 1996/97.

На Олимпиаде-1992 в Альбервиле, стартовала в четырёх гонках: эстафета — 9-е место, гонка преследования — 37-е место, 5 км классикой — 20-е место и 30 км коньком — 17-е место.

На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере, была 38-й в гонке на 15 км коньком, 37-й в гонке на 30 км классикой и 5-й в эстафете.

На Олимпиаде-1998 в Нагано, показала следующие результаты: эстафета — 4-е место, гонка преследования — 10-е место, 5 км классикой — 10-е место, 30 км коньком — 7-е место.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити завоевала бронзу в эстафете, кроме того показала следующие результаты: гонка преследования — 29-е место, масс-старт на 15 км — 31-е место.

За свою карьеру принимала участие в пяти чемпионатах мира, лучший результат — 11-е место в гонке на 15 км коньком на чемпионате-1999 в Рамзау.

Использовала лыжи производства фирмы Rossignol.

Ссылки 
 
 

Лыжники Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года